Ricardo Tormo, punog imena Ricardo Tormo Blaya, (Aiacor, općina Canals, comarca Costera, pokrajina Valencia, Valencijska Zajednica, Španjolska, 17. rujna 1952. -  Valencia, pokrajina Valencia, Valencijska Zajednica, Španjolska, 27. prosinca 1998.)  je bivši španjolski vozač motociklističkih utrka.

Životopis i karijera 
Ricardo Tormo je rođen 7. rujna 1952. godine. Natjecateljski se motociklizmom počeo baviti u dobi od 19 godina.  
Prvi put u utrkama Svjetskog prvenstva sudjeluje 1973. godine u klasi 50cc (do 50 cm3). Uspješno je nastupao u Svjetskom prvenstvu 50cc, te je bio prvak 1978. i 1981. godine, te trećeplasirani 1977. godine. U Svjetskom prvenstvu 50cc je pobijedio na 15 utrka i osvojio 25 postolja. Koristio je motocikle različitih proizvođača - Derbi, Kreidler, Bultaco, Garelli.  
Također je zapažene rezultate uimao i u Svjetskom prvenstvu 125cc - osvojio 4 pobjede i 11 postolja na motociklima Bultaco, MBA i Sanvenero. Tormov najveći konkurent u utrkama je bio višestruki prvak Ángel Nieto.  
Ricardo Tormo se usppješno natjecao i u motociklističkom prvenstvu Španjolske, te je od 1977. do 1983. godine osvojio 8 prvenstava u klasama 50cc i 125cc.  
Za 1984. godine Ricardo Tormo i Jorge Martínez se natječu za tvorničku momčad Derbija u novoj klasi Svjetskog prvenstva - 80cc. Na prvoj utrci ove klase, na stazi Misano za "Veliku nagradu Nacija" Ricardo Tormo osvaja prvu startnu poziciju. Uoči druge utrke prvenstva, koja je održana na španjolskoj stazi Jarama, momčad Derbija je imala testove na poligonskoj stazi u mjestu Martorelles, koje se nalazi blizu Barcelone te također blizu Derbijeve tvornice. Na testiranju se Tormov motocikl sudario s automobilom, te je imao višetruke prijelome, što je ubrzo dovelo do kraja trkaće karijere Ricarda Torma.  
Ricardo Tormo je također imao nekoliko nastupa i u Svjetskom prvenstvu klase 250cc, ali nije osvajao bodove te je bio neplasiran u poretku.  
1994. godine je u suradnji s novinarom Pacom Desamparadosom izdao autobiografiju "Yo Ricardo. Una vida por y para la moto".  
Dulje vrijeme je bolovao od leukemije, te je preminuo 27. prosinca 1998. godine u bolnici u Valenciji.  
U njegov spomen staza Circuit de Valencia, na kojoj se voze utrke Svjetskog prvenstva je preimenovana u Circuito de la Comunidad Valenciana Ricardo Tormo, odnosno Circuito Ricardo Tormo.

Uspjesi u prvenstvima  

 Svjetsko prvenstvo - 50cc  
 prvak: 1978., 1981. 
 trećeplasirni: 1977. 

 Španjolsko prvenstvo - 125cc 
 prvak: 1979., 1980., 1981., 1983.  

 Španjolsko prvenstvo - 50cc 
 prvak: 1977., 1978., 1979., 1980.

Osvojene utrke

Osvojene utrke u natjecanjima sa statusom svjetskog prvenstva

Ostale pobjede

Pregled karijere

Po sezonama - cestovni motociklizam

Po natjecanjima - cestovni motociklizam

Povezani članci

Vanjske poveznice  
  motogp.com, Ricardo Tormo  
  blog.ricardotormo.es, Ricardo Tormo Blog Oficial, wayback arhiva

Izvori 
 
  pilotegpmoto.com, TORMO BLAYA Riccardo, preuzeto 25. veljače 2022. 
  motorsport-archive.com, Ricardo Tormo, pristupljeno 25. veljače 2022. 
  motorsportmemorial.org, Ricardo Tormo, pristupljeno 25. veljače 2022. 
  circuitricardotormo.com, Ricardo Tormo, pristupljeno 25. veljače 2022. 
  portalmundos.com, Ricardo Tormo, objavljeno 31. svibnja 2009., wayback arhiva 
  lahoya.net, Ricardo Tormo, pristupljeno 25. veljače 2022. 
  reinodevalencia.com, ''Don Ricardo Tormo Blaya00, objavljeno 17. lipnja 2008., wayback arhiva 
  findagrave.com, Ricardo Tormo, pristupljeno 25. veljače 2022.  
  motorsportmemorial.org, Ricardo Tormo, pristupljeno 5. travnja 2022. 
  racingmemo.free.fr, Les Champions Espagnols, pristupljeno 25. veljače 2022. 
  

 
Španjolski športski motociklisti